Füzesd (Boica község) (Fizeș), Hunyad megye
 Füzesd (Puj község) (Fizești), Hunyad megye
 Füzesdbogara, Hunyad megye